Tak steht für:
 Tak (Provinz) in Thailand
 Tak (Stadt) in Thailand
 Tak (Strategiespiel), ein strategisches Brettspiel
 Tak (Funktion), eine mathematische Funktion
 Titelfigur der US-amerikanischen Fernsehserie Tak und die Macht des Juju

Personen:
 Bibi Dumon Tak (* 1964), niederländische Kinder- und Jugendbuchautorin
 Johannes Tak van Poortvliet (1839–1904), niederländischer Politiker
 Max Tak (1891–1967), niederländischer Musiker, Filmkomponist, Dirigent und Auslandskorrespondent

tak steht für:
 Tala (Sprache) (ISO-639-3-Code), tschadische Sprache in Nigeria

TAK steht für:
 Flughafen Takamatsu in Japan (IATA-Code)
 Teyrêbazên Azadîya Kurdistan (Freiheitsfalken Kurdistans), kurdische Terrororganisation
 Theater am Küchengarten, Kabarettbühne in Hannover, siehe TAK (Kabarettbühne)
 Theater am Kirchplatz TaK in Schaan (Liechtenstein)
 Thyreoglobulin-Antikörper, Antikörper bei Schilddrüsenerkrankungen, siehe Thyreoglobulin
 Toms verlustfreier Audiokompressor, Codec zur verlustfreien Audiokompression, siehe TAK (Audiocodec)
 Trigemino-autonome Kopfschmerzerkrankungen
 Türk Ajansı Kıbrıs, eine Nachrichtenagentur in der Türkischen Republik Nordzypern
 Sektion Turner-Alpen-Kränzchen des Deutschen Alpenvereins (TAK)

Siehe auch:
 TAC
 Tack
 Tuck

Abkürzung